Гео́ргий Зару́бин: Зарубин, Георгий Николаевич (1900—1958) — советский дипломат.
 Зарубин, Георгий Петрович (1928—1995) — советский учёный-гигиенист.